Тетраполис ( — «четвероградье») может означать:
  в Аттике (Марафон, , , )
  в Дориде (, ,  и )
 Тетраполис, или , в Сирии (Антиохия, Селевкия Пиерия, Апамея и )
 Тетраполис — иногда название Антиохии по отдельности